La classe Deutschland peut désigner :
 la classe Deutschland, une classe de cuirassés construits pour la Kaiserliche Marine au début du ;
 la classe Deutschland, une classe de croiseurs lourds construits pour la Reichsmarine au début des années 1930.